Примера дивисион 2014/15 (позната още като Ла Лига) е 84-тият сезон от основаването ѝ. Сезонът започва на 23 август 2014 и ще завърши на 24 май 2015. Атлетико Мадрид е настоящият шампион от миналия сезон.

Отбори 
В първенството участват общо 20 отбора, в това число 17 от предишния сезон и три, спечелили промоция от Сегунда дивисион 2013/14 – първите два отбора в класирането, Ейбар и Депортиво Ла Коруня, и победителят от плейофите Кордоба.

Ейбар става първият клуб от Сегунда дивисион, който печели промоция след победата с 1:0 над Алавес на 25 май 2014 година. Отборът никога в своята история не е играл в Ла Лига и през новия сезон ще дебютира на най-високо ниво.

Депортиво Ла Коруня се завръща в Ла Лига след един сезон в Сегунда след победата с 1:0 над Хаен на 31 май 2014 година. Последният трети отбор е Кордоба, който печели плейофите и се завръща в елита след 42 години.

Информация

Треньорски смени

Класиране

Външни препратки 
 LFP.es
 LigaBBVA.com
 sportYou.es
 Inside Spanish Football

Източници 

Примера дивисион
Сезон 2014/15 във футбола